Verschillende landen kennen een Nationaal-Liberale Partij, of hebben die gekend:

 Duitsland (1867-1918): Nationaal-Liberale Partij (Duitsland)
 Libanon: Hizb al-Ahrar al-Watani
 Roemenië: Partidul Național Liberal